

Patronyme 

 Jeanne Benquet (1914-1998), Nom de naissance de Janine Borelli, actrice française ;
 Aline Benquet (1923-1997), Nom de naissance de Colette Borelli, actrice française ;
 Jean Benquet (1925-2013), Nom de naissance de Jean Borelli, Acteur français ;
 Claude Benquet (1928-2003), Nom de naissance de Claude Borelli, Acteur français ;
 Alphonse Benquet (1857-1933) peintre sculpteur.

Toponyme 

 Benquet, commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine).
 Benquet Lieu dit de la commune d'Allons (Lot-et-Garonne)

Homonymie de patronyme
Patronyme français